Michael Marinaro, né le  à Sarnia (Ontario), est un patineur artistique canadien.

Biographie

Carrière sportive 
Il est vice-champion du monde junior de patinage artistique en 2013 à Milan, en couple avec Margaret Purdy. En 2019, il est médaillé d'argent des Championnats des quatre continents à Anaheim, en couple avec Kirsten Moore-Towers.

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Margaret Purdy (5 saisons : 2009-2014)
 Kirsten Moore-Towers (8 saisons : 2014-2022)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique canadien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en janvier 1992
Naissance à Sarnia (Ontario)